Luis de Portugal (Abrantes, 3 de marzo de 1506-Lisboa, 27 de noviembre de 1555). Infante de Portugal e hijo de Manuel I de Portugal y de la infanta María de Aragón, fue 5.ºduque de Beja, condestable del reino y prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, con sede portuguesa en Crato.

Contrajo matrimonio en secreto con Violante Gomes, con quien tuvo un hijo natural:
 Antonio (1531 - 1595), que fue pretendiente al trono portugués con el nombre de Antonio I y además constante rival de su primo, Felipe II de España.

Antepasados

Referencias 

Nacidos en Abrantes
Fallecidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)
Duques de Portugal del siglo XVI
Condestables de Portugal